«МагнитФест» — Уральский конвент, ежегодный фестиваль любителей ролевых игр, собирающий участников со всего Уральского округа, а также стран ближнего зарубежья, и проходящий в городе Магнитогорск. Проводится в конце ноября, начале декабря с 2005 года. Продолжительность конвента два дня. Входит в кольцо конвентов с 2008 года.

История 
История Магнитфеста начинается с декабря 2005 года. Впервые он был организован ролевым клубом ЗОВ (Замок Осенних Ветров) совместно с клубом МИФ. Все последующие года организаций мероприятия клуб ЗОВ занимался самостоятельно.

Постоянные мероприятия

Спектакли и театрализованные презентации ролевых игр 
Ежегодно открытие проходит в форме театрализированного представления, стилизированного под тематику фестиваля. Тематика меняется каждый год.

Турнирный блок 
 Ножевой турнир.
 Турнир по историческому фехтованию (разыгрывается кубок Магнитфеста).
 Турник рогатки.
 Турнир Пластик Классика
 ППЗ (Пластик Полная Зона)
 Техногенный турнир
 Трактирные забавы
 Что? Где? Когда?

Арт-Блок 

 Конкурс образа
Одно из самых посещаемых мероприятий. Любой желающий имеет возможность презентовать определенный образ. Квалифицированные судьи, приглашенные из сторонних учреждений, проводят отбор и определяют победителя.
Самый масштабный конкурс образа прошел в 2010 году, когда на суд жюри было представлено более 20 различных номеров.

 Боди-Арт
 Музыкальный конкурс
 Конкурс изобразительного искусства
 Фото конкурсы
 Кино конкурсы
 Файер-шоу

Театральные постановки 
За время проведения МагнитФеста на его сцене было предсталено несколько пьес.
 Сказ про браслет или про дамский секрет (по мотивам книги А.Дюма "Три мушкетера" авт. Гладкая Ю.)
 Камелотские страсти (авт. Гладкая Ю)
 Сказка о Ямайке, о славном могучем начальнике порта и о пирате Воробье (авт. Гладкая Ю.)
 Свинопас (интерпретация спектакля-концерта в 2-х действиях по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена “Свинопас” группы Зимовье Зверей.)

Концерты 
 Рустем Якупов (Руст) бард г. Уфа
 Silver Arrow г. Уфа
 группа Зираэль
 группа BAKA NEKO

Балы, маскарады, дискотеки 
Ежегодно на фестивале в первый вечер проводится исторический бал, стилизированный под определенную эпоху. После него следуют тематические вечеринки, напр.: дискотека 90-х, гангстерская вечеринка и пр.

Секция карточных игр 
Среди карточных игр наибольшее распространение на фестивале получили турниры по Зельеварению, MTG, Берсерку, Манчкин.

Ярмарка 
На ярмарке-продаже представлены изделия ручной работы мастеров различных городов: бижутерия, изделия из кожи и металлов.

Ссылки 
 Официальный сайт фестиваля
 Памятка проживающим в школе
 Обзор мероприятия в прессе за 2009 год
 Освещение мероприятия в прессе
 Кольцо конвентов

Конвенты по ролевым играм